Бархатница джунгарская, или бархатница кадусина (), — вид дневных бабочек из семейства бархатниц.

Описание 
Длина переднего крыла 18—20 мм.  Передние крылья самцов сверху коричневого цвета, с жёлто-коричневой перевязью на внешнем поле. Крылья самки на верхней стороне бледно-охристые с небольшим затемнением в прикорневой области.

Ареал и местообитание 
Курайский хребет на Алтае, Западный и Монгольский Алтай, Саур, Джунгарский и Заилийский Алатау, восток Казахского мелкосопочника. Населяет остепенённые щебнистые склоны.

Биология 
Развивается в одном поколении. Время лёта бабочек — с конца июня до середины августа. Бабочки кормятся нектаром различных травянистых растений.

Примечания 

Бархатницы
Животные, описанные в 1881 году
Насекомые Евразии